Maria Luisa di Borbone-Spagna (1745-1792) – infanta di Spagna, figlia di Carlo III di Spagna e di Maria Amalia di Sassonia, granduchessa di Toscana dal 1765 al 1790 
 Maria Luisa di Borbone-Spagna (1782-1824) – infanta di Spagna, figlia del re di Spagna Carlo IV e di Maria Luisa di Borbone-Parma